Call on Me peut faire référence à :

Call on Me est une chanson de 1963 par Bobby Bland ;
Call on Me est une chanson de Engelbert Humperdinck de 1968. Puis le chanteur québécois Michel Pagliaro la traduit en français sous le titre À t'aimer. 
Call on Me est une chanson de 1974 par Chicago ;
Call on Me est une chanson de 1975 par Bad Company ;
Call on Me est un album de 1980 par Evelyn King ;
Call on Me est une chanson de 2004 par Eric Prydz ;
Call on Me est une chanson de 2006 par Janet Jackson et le rappeur Nelly ;
Call on Me est une chanson de Starley, sortie en 2016.